A data de 23 de março foi escolhida como o Dia Mundial da Meteorologia por ser a data de fundação da Organização Mundial de Meteorologia (WMO) da ONU, em 23 de março de 1950. Foi criado pela Organização Meteorológica Mundial ou OMM em 1950 e no mesmo ano, através de uma Resolução da ONU, foi homologada como data mundial.

A Organização, que tem sede em Genebra, na Suíça, trabalha como facilitadora mundial, estabelecendo por exemplo as bases das contribuições da Meteorologia para a conservação dos recursos hídricos do planeta, para a identificação das causas e para o combate à desertificação, nas causas das mudanças climáticas, no manejo das reservas hídricas das megacidades e regiões agrícolas, alguns dos principais problemas que estão afetando a vida do planeta.

O dia 14 de outubro foi oficialmente escolhido como o “Dia do Meteorologista” porque nesta data, em 1980, foi promulgada a lei que regulamentou essa profissão. O dia 3 de março era a antiga data nacional do “Dia do Meteorologista”. No dia 23 de março comemora-se o “Dia Meteorológico Mundial”.

Meteorologia
Meteorologia